Селявин – русская фамилия.

Известные носители 
 Селявин, Константин Владимирович (род. 1974) — советский и российский футболист.
 Селявин, Николай Иванович (1774—1833) — российский военачальник, генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн.

См. также 
 Селявино